Clearlake puede hacer referencia a:

 Clearlake, una ciudad en el estado de California (Estados Unidos);
 Clearlake, una área micropolitana centrada en la ciudad anterior;
 Angels Camp, otra ciudad en el estado de California y conocida anteriormente como Clearlake;
 Clearlake, una banda de música británica.